

Міддлфілд — місто, штат Коннектикут
 Міддлфілд — місто, штат Массачусетс
 Міддлфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Міддлфілд — селище, штат Огайо